Практика може да се отнася до:
 Практика (метод на учене), метод на повторителните действия, при които нещата се научават в практиката, например в спорта
 Практически базирано професионално учене, това е термин за професионално изучаване на нещата в работата, а не само на теория
 Практика (социална теория), теоретичен термин за човешките действия в обществото
 Духовна практика
 Най-добра практика

Вижте също 
 Прагматизъм